Everything Falls Apart () — дебютный студийный альбом американской рок-группы Hüsker Dü, выпущенный в январе 1983 года на независимом лейбле Reflex Records.

Список композиций 
 «From the Gut» (Боб Моулд/Грэг Нортон) — 1:36
 «Blah Blah Blah» (Моулд/Нортон) — 2:09
 «Punch Drunk» (Моулд) — 0:29
 «Bricklayer» (Моулд) — 0:31
 «Afraid of Being Wrong» (Моулд) — 1:21
 «Sunshine Superman» (Донован) — 1:56
 «Signals from Above» (Моулд) — 1:38
 «Everything Falls Apart» (Моулд) — 2:15
 «Wheels» (Грант Харт) — 2:08
 «Target» (Моулд) — 1:45
 «Obnoxious» (Моулд) — 0:53
 «Gravity» (Моулд) — 2:37

1993 — Переиздание на компакт-диске

  «In a Free Land» (Моулд) — 2:53
 «What Do I Want?» (Харт) — 1:15
 «M.I.C.» (Моулд) — 1:10
 «Statues» (Харт) — 8:45
 «Let's Go Die» (Нортон) — 1:54
 «Amusement» (Моулд) — 4:57
 «Do You Remember?» (Моулд) — 1:55

Участники записи 
 Боб Моулд — гитара, вокал
 Грэг Нортон — бас-гитара, вокал
 Грант Харт — ударные, вокал

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Альбомы 1983 года
Дебютные альбомы 1983 года
Альбомы панк-рока